Indywidualne Mistrzostwa Polski na Żużlu 1976 – zawody żużlowe, mające na celu wyłonienie medalistów indywidualnych mistrzostw Polski w sezonie 1976. Rozegrano cztery turnieje ćwierćfinałowe, dwa półfinały oraz finał, w którym zwyciężył Zdzisław Dobrucki.

Finał 
 Gorzów Wlkp., 22 czerwca 1976
 Sędzia: b.d.

Bibliografia 
 

1976
1976 w sporcie żużlowym
1976 w polskim sporcie